Canjiquinha — alimento salgado feito com grãos de milho duro quebrados no pilão
 Curau — creme ou mingau de milho verde
 Munguzá — iguaria doce feita de grãos de milho-branco

Ver também 
 Canja
 Canjicamento